Foolin' Around est une chanson de Patsy Cline.
Foolin' Around est un film réalisé par Richard T. Heffron en 1980